Die Basketball-Bundesliga-Saison 2011/12 (offiziell Beko Basketball-Bundesliga) war die 46. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Die reguläre Saison begann am 3. Oktober 2011 und endete am 28. April 2012 mit dem 34. und letzten Spieltag. Im Play-off-Finale besiegten die Brose Baskets aus Bamberg das Team von ratiopharm ulm glatt mit 3:0 und sicherten sich so ihre dritte Meisterschaft in Folge (gleichbedeutend mit dem dritten Double aus Meisterschaft und Pokal in Folge).

Teams Saison 2011/12 

Anmerkung: ratiopharm ulm bestritt die ersten drei Saisonspiele in der Kuhberghalle (3.000 Plätze) und wechselte danach in die neue ratiopharm arena (6.000 Plätze). Die Eisbären Bremerhaven spielten ein Spiel in der ÖVB-Arena (10.000 Plätze).

Abschlusstabelle

Play-offs 2011/12 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
Viertelfinale
Brose Baskets (1) – Telekom Baskets Bonn (8) 3:1 (74:75, 67:53, 102:92, 84:82)
ratiopharm ulm (2) – New Yorker Phantoms Braunschweig (7) 3:0 (101:79, 94:96, 85:76)
Alba Berlin (3) – s.Oliver Baskets Würzburg (6) 1:3 (75:67, 66:79, 84:91, 60:66)
Artland Dragons Quakenbrück (4) – FC Bayern München (5) 3:2 (68:82, 92:84, 83:67, 71:82, 79:73)

Halbfinale
Brose Baskets (1) – Artland Dragons Quakenbrück (4) 3:0 (103:70, 81:71, 94:63)
ratiopharm ulm (2) – s.Oliver Baskets Würzburg (6) 3:0 (77:65, 82:74, 88:80)

Finale
Brose Baskets (1) – ratiopharm ulm (2) 3:0 (98:72, 86:70, 97:95)

Meistermannschaft 

Ferner gehörten dem Kader der verletzte John Goldsberry sowie weitere nicht eingesetzte Doppellizenzspieler an.

Führende der Mannschaftsstatistiken 
 Defensiv beste Mannschaft: s.Oliver Baskets Würzburg (2.295 Punkte, ø 67,5 pro Spiel)
 Defensiv schlechteste Mannschaft: Phoenix Hagen (3.016 Punkte, ø 88,7 pro Spiel)

 Offensiv beste Mannschaft: Brose Baskets (3.033 Punkte, ø 89,2 pro Spiel)
 Offensiv schlechteste Mannschaft: TBB Trier (2.297 Punkte, ø 67,6 pro Spiel)

Führende der Spielerstatistiken

Saisonbestmarken

Ehrungen 2011/12 

Quelle:

All-BBL Teams 

All-BBL First Team:
 G DaShaun Wood (Alba Berlin)
 G Isaiah Swann (Ratiopharm Ulm)
 F Casey Jacobsen (Brose Baskets)
 F P. J. Tucker (Brose Baskets)
 C John Bryant (Ratiopharm Ulm)

All-BBL Second Team:
 G Jared Jordan (Telekom Baskets Bonn)
 G Anton Gavel (Brose Baskets)
 F Bryce Taylor (Alba Berlin)
 F Chevon Troutman (Bayern München)
 C Tibor Pleiß (Brose Baskets)

Durchschnittliche Zuschauerzahlen in der Hauptrunde

Weblinks 
 Homepage der Basketball-Bundesliga

Einzelnachweise 

2011/12
Basketballsaison 2011/12